Wheeler Peak je hora ve Spojených státech amerických. Může se jednat o:

 Wheeler Peak v Nevadě, nejvyšší vrchol pohoří Snake Range
 Wheeler Peak v Novém Mexiku, nejvyšší horu Nového Mexika, je součástí pohoří Sangre de Cristo Mountains